Olimpija Ljubljana  ist die Kurzform für verschiedene, heute eigenständige, slowenische Sportvereine

 HDD Olimpija Ljubljana für Eishockey (aufgelöst)
 HK Olimpija für Eishockey
 KK Olimpija Ljubljana für Basketball
 NK Olimpija Ljubljana für Fußball
 ŽRK Olimpija Ljubljana für Handball